Protokol je skupina pravil, dogovorov ali postopkov, ki se uporabljajo v različnih okoliščinah. Izraz se lahko nanaša na različna področja:

Diplomacija, vojska in politika:
 Protokol Republike Slovenije
 Enota za protokol Slovenske vojske
 Protokol (diplomacija)
 Protokol (pogodba)
 Protokol (odnosi)
 Protokoli (antisemitizem) 

Komunikacije in računalništvo

 Komunikacijski protokol 
 Protokol (računalništvo)
 Protokol (objektno programiranje)

Medicina:

Kultura:
 Protokol (film), Hollywoodski film iz leta 1984, v glavni vlogi: Goldie Hawn
 Protocol (skupina), britanska elektro-pop skupina